Piho ist der Familienname folgender Personen:

 Han-Hendrik Piho (* 1993), estnischer Nordischer Kombinierer
 Kail Piho (* 1991), estnischer Nordischer Kombinierer
 Mats Piho (* 1990), estnischer Skispringer und Nordischer Kombinierer